Sawizki (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Igor Witaljewitsch Sawizki (1915–1984), russischer Maler, Archäologe und Sammler
 Iwan Alexandrowitsch Sawizki (* 1992), russischer Radrennfahrer
 Jan Sawizki (* 1987), kasachischer Biathlet

 Konstantin Apollonowitsch Sawizki (1844–1905), russischer Maler
 Michail Andrejewitsch Sawizki (1922–2010), russischer Maler
 Pawel Sawizki (* 1994), belarussischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Savickis
 Sawicki
 Sawitzki
 Sawitzky
 (4303) Savitskij, Asteroid, nach dem Piloten